Csu Ling (? – 223), kínai tábornok
 Csu Ling (1951), kínai közgazdász
 Csu Ling (1957), kínai röplabdázó
 Csu Ling (1950), Jüan Csiung-csiung kínai író álneve